Grünau peut faire référence à :
 Berlin-Grünau, quartier de Berlin ;
 Leutenberg-Grünau, quartier de Leutenberg ;
 Leipzig-Grünau, quartier de Leipzig
 Grünau im Almtal, commune autrichienne du district de Gmunden, en Haute-Autriche.